Камбоджа может означать:
 Камбоджа — государство в Юго-Восточной Азии.
 Камбоджа — древнее государство в северном Афганистане, северном Пакистане и Таджикистане, одноимённый племенной союз.
 «Cambodia» (песня) — песня Ким Уайлд 1981 года.